Dimartino bezeichnet:

 Dimartino (Sänger) (* 1982), eigentlich Antonio Di Martino, italienischer Cantautore
 Dimartino, die Band um Dimartino (Sänger)

DiMartino ist der Familienname folgender Personen:

 Christina DiMartino (* 1986), US-amerikanische Fußballspielerin
 Gina DiMartino (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin
 Michael Dante DiMartino (* 1974), US-amerikanischer Serienschöpfer, Drehbuchautor und Produzent
 Vicki DiMartino (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Martino
 De Martino
 Di Martino